

Géographie 
 Aubrac est un village de la commune de Saint-Chély-d'Aubrac.
 L'Aubrac est un massif situé à cheval sur les départements français de la Lozère, du Cantal et de l'Aveyron.
 L'aubrac est également une race bovine rustique originaire du sud du Massif central.
 L'Aubrac est un train reliant la gare de Clermont-Ferrand à celle de Béziers.
 Aumont-Aubrac, Peyre en Aubrac et Recoules-d'Aubrac sont des communes françaises ou anciennes communes situées dans le département de la Lozère.
 Prades-d'Aubrac, Saint-Chély-d'Aubrac et Condom-d'Aubrac sont des communes françaises situées dans le département de l'Aveyron.
 La domerie d'Aubrac est un ancien hôpital monastique situé dans le village d'Aubrac.
 Les Rencontres d'Aubrac sont un festival littéraire.

Patronyme 
 Lucie Aubrac (1912-2007) et Raymond Aubrac (1914-2012) sont des résistants français.

Œuvre de fiction 
 Lucie Aubrac, film français réalisé par Claude Berri, sorti en 1997.

Homonymie de patronyme